Schlacht bei Biberach steht für folgende Schlachten zwischen Frankreich und Österreich:

 Schlacht bei Biberach (1796) am 2. Oktober 1796
 Schlacht bei Biberach (1800) am 9. Mai 1800